Weberhäusle ist der Name folgender Orte:

 Weberhäusle (Baienfurt), Ortsteil von Baienfurt, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Weberhäusle (Donzdorf), Ortsteil von Donzdorf, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Weberhäusle (Simonswald), Ortsteil von Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg